Tomasz Maruszewski (1769–1834) – polski jakobin, wolnomularz, twórca i przywódca Związku Rewolucyjnego
 Tomasz Maruszewski (ur. 1946) – polski psycholog
 Tomasz Maruszewski (ur. 1985) – polski pisarz, prawnik i muzyk